Тома Томов може да се отнася за:
 Тома Ст. Томов (1891 – 1988) – български филолог, основоположник на романистиката в България
 Тома Томов (р. 1942) – български журналист, водещ на предаването „Панорама“ на БНТ, автор и водещ на предаването „Наблюдател“
 Тома Томов (р. 1944) – български психиатър, съдиректор на Българския институт за човешки отношения (Нов български университет)
 Тома Томов (р. 1953) – български политик, депутат от „Коалиция за България“ в XXXIX и XL народни събрания
 Тома Томов (р. 1958) – български атлет, състезател в дисциплината 400 m бягане с препятствия